Sagem myX6-2 — мобільний телефон фірми Sagem. Був представлений у 2005 році.

Дизайн 
Корпус myX6-2 виконаний з пластику.

Знизу розташований інтерфейсний роз'єм. З лівого боку розташовані кнопки регулювання гучності та кнопка камери. З правого боку розташований ІЧ-порт для передавання даних. Ззаду розташовані блок камери із дзеркальцем, на якому присутні написи «1.3 MEGA PIXEL» та «DIGITAL ZOOM x8» і важіль для зняття задньої панелі. Слот під SIM-картку розташований під знімною задньою панеллю, а для карти пам'яті формату TransFlash ― під передньою, яка також знімається. Також присутня самостійна заміна кнопок. Спереду розташовані клавіатура T9 з підсвіткою, кругла навігаційна кнопка та динамік.

Телефон був доступний у чорному та синьому кольорах задньої панелі.

Характеристики

Батарея 
Телефон отримав батарею ємністю 760 мА·год з можливістю її заміни.

Камера 
Модель отримала камеру 1.3 Мп з можливістю запису відео та 8x цифровим збільшенням.

Екран 
Екран TFT, 2", з можливістю відображення 262 144 кольорів, роздільною здатністю 176 × 220 та щільністю пікселів 141 ppi.

Примітки 

myX6-2
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем
Мобільні телефони із знімною батареєю
Мобільні телефони, представлені в 2005 році